Slavina je lahko naselje:

 Slavina, Občina Litija
 Slavina, Občina Postojna